Reinberger je příjmení osob: 
 Jiří Reinberger (1914, Brno – 1977, Praha) – varhanní virtuos a varhanářský expert
 Štěpán Reinberger (* 1981) – český basketbalista

 Rheinberger
 Josef Gabriel Rheinberger (1839, Vaduz – 1901, Mnichov), německý hudební skladatel a varhaník

Česká příjmení
Německá příjmení